Saulcy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saulcy, Aube, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Saulcy-sur-Meurthe, departementet Vosges i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Saulcy, Schweiz, ort och kommun, Jura,